{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68601) - || 2002 AD66 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68602) - || 2002 AB82 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68603) - || 2002 AR86 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68604) - || 2002 AJ100 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68605) - || 2002 AQ112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68606) - || 2002 AT112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68607) - || 2002 AP116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68608) - || 2002 AM117 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68609) - || 2002 AT118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68610) - || 2002 AD122 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68611) - || 2002 AG122 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68612) - || 2002 AM125 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68613) - || 2002 AH131 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68614) - || 2002 AL136 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68615) - || 2002 AC148 || 13 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68616) - || 2002 AO152 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68617) - || 2002 AL159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68618) - || 2002 AK164 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68619) - || 2002 AS166 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68620) - || 2002 AL178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68621) - || 2002 AK189 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68622) - || 2002 BQ || 21 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68623) - || 2002 BL8 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68624) - || 2002 BS8 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68625) - || 2002 BW11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68626) - || 2002 BK16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68627) - || 2002 BF17 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68628) - || 2002 BU17 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68629) - || 2002 BZ17 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68630) - || 2002 BU25 || 25 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68631) - || 2002 BW28 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68632) - || 2002 CN7 || 6 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (68633) - || 2002 CY13 || 8 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68634) - || 2002 CY14 || 9 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68635) - || 2002 CT15 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (68636) - || 2002 CR17 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68637) - || 2002 CU26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68638) - || 2002 CO30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68639) - || 2002 CV31 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68640) - || 2002 CX38 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68641) - || 2002 CR43 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68642) - || 2002 CH45 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68643) - || 2002 CZ49 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68644) - || 2002 CX50 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68645) - || 2002 CQ52 || 11 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (68646) - || 2002 CN53 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68647) - || 2002 CG54 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68648) - || 2002 CT55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68649) - || 2002 CT57 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68650) - || 2002 CP59 || 13 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68651) - || 2002 CS60 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68652) - || 2002 CU74 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68653) - || 2002 CL78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68654) - || 2002 CR78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68655) - || 2002 CS78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68656) - || 2002 CU78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68657) - || 2002 CW87 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68658) - || 2002 CN89 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68659) - || 2002 CH91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68660) - || 2002 CZ91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68661) - || 2002 CR93 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68662) - || 2002 CP94 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68663) - || 2002 CM99 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68664) - || 2002 CN100 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68665) - || 2002 CM101 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68666) - || 2002 CN104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68667) - || 2002 CJ107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68668) - || 2002 CA109 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68669) - || 2002 CJ109 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68670) - || 2002 CV110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68671) - || 2002 CC112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68672) - || 2002 CS114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68673) - || 2002 CD115 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68674) - || 2002 CV117 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68675) - || 2002 CV123 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68676) - || 2002 CZ125 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68677) - || 2002 CW133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68678) - || 2002 CL134 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68679) - || 2002 CP134 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68680) - || 2002 CV134 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68681) - || 2002 CE138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68682) - || 2002 CR140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68683) - || 2002 CX141 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68684) - || 2002 CC142 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68685) - || 2002 CK142 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68686) - || 2002 CL145 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68687) - || 2002 CV145 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68688) - || 2002 CX145 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68689) - || 2002 CZ150 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68690) - || 2002 CD164 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68691) - || 2002 CO165 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68692) - || 2002 CV167 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68693) - || 2002 CX168 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68694) - || 2002 CG169 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68695) - || 2002 CB171 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68696) - || 2002 CX173 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68697) - || 2002 CR176 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68698) - || 2002 CG183 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68699) - || 2002 CY192 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68700) - || 2002 CN198 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten